Christian Dintar (* 22. März 1974 in Graz) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter und leitet seit 2010 Spiele in der österreichischen Bundesliga.

Laufbahn als Fußballschiedsrichter 
Nachdem Christian Dintar bei einigen unterklassigen Vereinen aktiv Fußball gespielt hatte, erlitt er einen schweren Motorradunfall. Sein Arbeitskollege Paul Pethö, der selbst Schiedsrichter im burgenländischen Schiedsrichter-Kollegium ist, überredete ihn, nach seiner Genesung, die Prüfung zum Fußballschiedsrichter abzulegen. Diese legte er 1997 ab.

Durch seinen Ehrgeiz getrieben und dank seiner guten Leistungen gelang Dintar ein rascher Aufstieg bis in die Regionalliga. Bereits ab der Saison 2002/03 durfte Dintar als Assistent der ehemaligen Schiedsrichter Wolfgang Falb und Thomas Paukowits die Atmosphäre der Bundesliga erleben, was Dintar noch mehr anspornte. Dintar sah es als sein nächstes persönliches Ziel an, selbst einmal nicht als Assistent an der Seitenlinie zu stehen, sondern selbst in der Bundesliga Spiele zu leiten.

Darüber hinaus hatte er im ehemaligen EM-Schiedsrichter (2000) und WM-Schiedsrichter (1998) Günter Benkö, der seit Ende seiner aktiven Laufbahn dem burgenländischen Schiedsrichter-Kollegium als Obmann vorsteht, ein namhaftes Vorbild und Förderer. Benkös Verdienst war es, dass im Jahr 2000 im Burgenland ein Talentekader für Schiedsrichter gebildet wurde, in dem Zukunftshoffnungen regelmäßig konditionell, regeltechnisch und persönlichkeitsbildend geschult werden. Eduard Freunthaller der selbst von 1992 bis 1999 als Assistent und Schiedsrichter in der Bundesliga im Einsatz war, wurde mit der Leitung des burgenländischen Talentekaders betraut. Wie am Beispiel von Christian Dintar, Roland Braunschmidt und Benjamin Steuer festzustellen ist, tragen diese Bemühungen Früchte.

Nachdem Christian Dintar am 28. März 2006 sein Qualifikationsspiel zwischen dem FC Kufstein und dem DSV Leoben (0:2) in der Ersten Liga zur Zufriedenheit der Beobachter geleitet hatte, wurde ihm mit 1. Juli 2006 der Bundesliga-Status zuerkannt. Dintar wurde in den Kader für die Erste Liga aufgenommen und leitete am 11. August 2006 sein erstes offizielles Spiel (FC Gratkorn gegen FC Kärnten) als Bundesligaschiedsrichter in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse. Bemerkenswerterweise wird Dintar bei seinen Erstligaspielen meist von seinem Mentor Paul Pethö, der selbst in der Regionalliga Spiele leitet und zum Leiter der Schiedsrichtergruppe Neusiedl am See avancierte, assistiert.

Am 31. Mai 2010 war es schließlich so weit, dass Christian Dintar aufgestuft wurde, womit er ab der Saison 2010/11 Spiele in der höchsten österreichischen Spielklasse, der Bundesliga, leiten darf.

Bereits zuvor, am 3. März 2010, konnte Dintar beim freundschaftlichen U20-Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz (1:1) seine erste internationale Spielleitung verzeichnen.

Am 28. August 2010 durfte Dintar im Spiel der SV Ried gegen den Kapfenberger SV sein Debüt in der Bundesliga feiern. Der spätere Herbstmeister aus Oberösterreich konnte dabei einen 1:0-Heimsieg feiern, wobei Dintar drei gelbe Karten (alle für die Gäste) zeigte. Bereits in seinem zweiten Spiel am 25. September 2010 zwischen dem amtierenden Meister FC Red Bull Salzburg und der SV Ried (1:0) musste er zweimal tiefer in die Tasche greifen. Nachdem er in der 68. Spielminute Jan-Marc Riegler mit einer roten Karte vorzeitig in die Kabine schickte, musste fünf Minuten vor Spielende auch Florian Mader mit einer gelb-roten Karte vom Platz.

Im Sommer 2015 beendete Dintar seine Laufbahn als Bundesliga-Schiedsrichter mit erst 41 Jahren. Er wird aber weiterhin Spiele der Regionalliga Ost und im Burgenland leiten.

Spielleitungen in der österreichischen Bundesliga 

Stand: 12. Jänner 2016

Spielleitungen in der österreichischen Ersten Liga 

Stand: 12. Jänner 2016

Spielleitungen im ÖFB-Cup 

Stand: 12. Jänner 2016

Persönliche Erfolge 
 Vierter Offizieller im Finale des ÖFB-Cups 2008/09
 Schiedsrichterassistent von Wolfgang Falb im internationalen Freundschaftsspiel FK Austria Wien gegen AS Rom.
 Vierter Offizieller im Spiel SK Rapid Wien gegen FC Liverpool am 19. Juli 2009
 Schiedsrichter im Endspiel der Schülerliga 2009 in Wolfsberg
 Schiedsrichter im Finale des ÖFB-Cups 2013/14

Privates 
Christian Dintar war nach Abschluss der Handelsschule als Großhandelskaufmann tätig, ehe er als Vertragsbediensteter zum Bundesministerium für Finanzen wechselte. Dintar ist verlobt und Vater eines Sohnes.

Als Ausgleichssport spielt Dintar Tennis. Zu Dintars weiteren Hobbys zählen Kino, Musicals und Reisen.

Weblinks 

 Österreichische Bundesliga: Christian Dintar

Einzelnachweise 

Fußballschiedsrichter (Österreich)
Person (Burgenland)
Österreicher
Geboren 1974
Mann